Эйджи () — английская фамилия. Известные носители:
 Эйджи, Джеймс (1909—1955) — американский писатель, поэт, сценарист и журналист.
 Эйджи, Томми (1942—2001) — американский бейсболист.
 Эйджи, Филип (1935—2008) — американский разведчик.